Proworow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wladimirowitsch Proworow (* 1997), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Alexandrowitsch Proworow (* 1978), lutherischer Theologe, lutherischer Bischof